Наяды () — божества в греческой мифологии, дочери Зевса, были нимфами водных источников — рек, ручьёв и озёр. Наяды были покровительницами определённого водного объекта, его душой и воплощением. Наяды родственны другим водным нимфам — нереидам и океанидам.

Наяды часто сопровождали Зевса, а также Посейдона, Диониса, Аполлона, Афродиту, Деметру, Персефону.

Наяды считались долговечными, но не бессмертными. Будучи связанными с реками, ручьями и озерами, они умирали, если их водный объект пересыхал.

Изображались наяды в виде прекрасных обнажённых или полуобнажённых девушек с распущенными волосами, с убором из венков и цветов, рядом со своими водными источниками.

Упомянуты в «Одиссее» (XIII 104).

Примечания

Литература 
 
 

 
Духи воды